Dúrcal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dúrcal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Dúrcal (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar